Лукшино — деревня  в  Смоленской области России,  в Сафоновском районе. Население – 21 житель (2007 год)  .  Расположена в центральной части области в 7 км к западу от города Сафонова, в 1 км севернее автодороги , на берегу реки Перемча.  В 4,5 км юго-западнее деревни железнодорожная станция Вышегор на линии Москва — Минск.  Входит в состав Вышегорского сельского поселения.

История 
В 1860-х гг. деревня принадлежала помещице, жене полковника А.А. Ностиц.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района